Belucistan – una regione storica dell'Asia centro-meridionale
 Belucistan – una delle quattro province del Pakistan
 Sistan e Belucistan – una provincia dell'Iran